Olimp (gr. Olimbos), masyw górski w Grecji
 Olimbos, góra na Cyprze
 Anatolikos Olimbos – gmina w Grecji

Zobacz też 
 Olimp (ujednoznacznienie)
 Olympus (ujednoznacznienie)
 Olympos
 Olimpia